Käfer steht für:
 Käfer, eine Ordnung aus der Klasse der Insekten
 Feinkost Käfer, deutsches Gastronomieunternehmen
 Käfer (Sport), eine Übung zur Stärkung der Bauchmuskulatur
 Kaefer (Industriedienstleister), Unternehmen der Baubranche mit Sitz in Bremen
 einen Kleinstwagen mit 350er BK-Motor, den die Interessengemeinschaft Fahrzeugbau vom Klub „Junger Techniker“ des TFW Thalheim-Erzgebirge konstruiert und im Oktober 1958 auf der  Messe der „Meister von Morgen“ in Leipzig präsentiert hat
 VW Käfer, ein PKW-Modell von Volkswagen

Käfer oder Kaefer ist der Familienname folgender Personen:
 Ademir Roque Kaefer (* 1960), brasilianischer Fußballspieler
 Anne Käfer (* 1977), deutsche evangelische Theologin
 Carl Käfer (1856–1910), deutscher Architekt und Baumeister
 Franz Käfer (1891–1962), österreichischer Politiker (SDAPÖ, später KPÖ)
 Gerd Käfer (1932–2015), deutscher Gastronom
 Gerhard Käfer (* 1943), deutscher Jurist
 Johann Philipp Käfer (1672–1728), deutscher Komponist und Organist
 Johannes Käfer (1882–1943), deutscher Generaloberstabsarzt
 Karl Käfer (1898–1999), Schweizer Betriebswirtschaftler
 Karl-Heinz Käfer (* 1948), deutscher Drehbuchautor und Regisseur
 Karoline Käfer (1954–2023), österreichische Leichtathletin
 Martin Käfer (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Michael Käfer (* 1958), deutscher Gastronom und Discothekenbesitzer
 Pauline Käfer, Pseudonym von Angela Schneider (Schauspielerin) (* 1963), österreichische Schauspielerin und Sprecherin
 Rudolf Kaefer (1876–1923), deutscher Theologe, Pädagoge und Politiker (DVP)
 Stephan Käfer (* 1975), deutscher Schauspieler
 Thomas Käfer (* 1960), deutscher Juwelier und Pfandleiher

Siehe auch:
 Kefer